Nocny patrol – album zespołu Maanam
 Nocny Patrol – powieść autorstwa Siergieja Łukjanienki

 Filmy
 Nocny patrol – serial telewizyjny (1995–1997), spin-off Słonecznego patrolu 
 Nocny patrol – film sensacyjny z 1997 roku
 Nocny patrol – film komediowy z 1984 roku
 Nocny patrol – amerykański dramat z 2019 roku

 Zobacz też
 straż nocna